Chiron kan syfta på

 Chiron – i grekisk mytologi kentaurernas anförare
 2060 Chiron – en småplanet 
 Chiron (hypotetisk måne) – en hypotetisk måne till Saturnus
 Chiron (skalbagge) –  ett släkte av skalbaggar
 Bugatti Chiron, en supersportbil från det franska bilföretaget Bugatti

Personer
 Louis Chiron (1899-1979), monegaskisk racerförare